Monoctonus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Monoctonus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Monoctonus